Сенуя́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Тулузи, 16 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 625 осіб у працездатному віці (15-64 років) 460 були активні, 165 — неактивні (показник активності 73,6%, у 1999 році було 66,7%). З 460 активних працювало 427 осіб (228 чоловіків та 199 жінок), безробітних було 33 (15 чоловіків та 18 жінок). Серед 165 неактивних 51 особа була учнем чи студентом, 60 — пенсіонерами, 54 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 422 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1097,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сенуяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн